Еле́на Флего́нтовна Шатко́вская (род. 15 декабря 1957 года, Архангельск, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный, первый и единственный директор национального парка «Кенозерский» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (с 1991 года), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2013), почётный гражданин Архангельской области (2018).

Лауреат Государственной премии Российской Федерации 2018 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства — за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.

Биография

Примечания

Ссылки 
 Елена Шатковская — обладатель знака Почетного гражданина Поморья // Кенозерский национальный парк

Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства‎